

Буренка — селище в Чайковському районі Пермського краю.
 Буренка — річка в Чайковському районі Пермського краю.
 Мала Буренка — річка в Чайковському районі Пермського краю.